Kashin –  condottiero mongolo
 Classe Kashin – classe di navi militari
 Classe Kashin Mod – classe di navi militari
 Kashin – traslitterazione anglosassone di Kašin, città russa